Mchy ist der Name mehrerer Orte

in Polen:
 Ortschaft in der Gemeinde Książ Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen; siehe Mchy (Książ Wielkopolski)
 Ortschaft in der Gemeinde Izbica, Woiwodschaft Lublin

in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Mchy (Ukraine)